Осьмаки — название населённых пунктов на Украине:

 Осьмаки — село в Коропском районе Черниговской области.
 Осьмаки — село в Менском районе Черниговской области.

См. также 
 Осьмак